Neuille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neuillé, kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Neuillé-le-Lierre, kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 Neuillé-Pont-Pierre, kommun i departementet Indre-et-Loire,